Neuendorff ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Neuendorff (1843–1897), deutsch-amerikanischer Komponist, Violinist, Pianist, Dirigent, Regisseur und Theaterintendant
 Edmund Neuendorff (1875–1961), deutscher Pädagoge und Sportführer
 Georg Hellmuth Neuendorff (1882–1949), deutscher Reformpädagoge
 Gustav Neuendorff (1848–1916), deutscher Kaufmann
 Hartmut Neuendorff (* 1940), deutscher Soziologe
 Johann Christoph Wilhelm Neuendorff (1786–1837), deutscher Theologe und Dichter
 Jutta Neuendorff-Fürstenau (1913–1997), deutsche Literaturwissenschaftlerin und Fontane-Forscherin 
 Otto Neuendorff (1903–1989), deutscher Germanist
 Richard Gustav Hermann Neuendorff (1877–1935), deutscher Mathematiker

Siehe auch:
 Neuendorf (Begriffsklärung)